Болеслав II имя нескольких монархов Европы:
 Болеслав II Благочестивый (920—999) — чешский князь.
 Болеслав II Зембицкий (1300—1341) — князь (с братом Бернардом) свидницкий и зембицкий, князь зембицкий.
 Болеслав II Мазовецкий (1251—1313) — польский князь.
 Болеслав II Рогатка (1220/1225—1278) — князь Польши, князь Силезии (Вроцлав), князь Великой Польши, князь Легницы.
 Болеслав II Смелый (1042—1081) — польский князь и король.
 Болеслав II Цешинский (1425/28—1452) — цешинский князь.
 Юрий II Болеслав (1308—1340) — дедич королевства Руси.